Ван Сюэха́нь (; родилась 1 июня 1998, Пекин) — китайская фигуристка, выступающая в парном катании. В паре с Ван Лэем становилась чемпионкой Китая (2016), бронзовой призёркой Гран-при Японии (2016), Франции (2014) и Китая (2014).

Карьера 
Ван Сюэхань родилась 1 июня 1998 года в Пекине. Её мать — преподаватель английского языка. Сюэхань встала на коньки в 2006 году на  катке в торговом центре.

На раннем этапе карьеры Сюэхань выступала в одиночном катании. За это время поучаствовала в четырёх взрослых чемпионатах Китая (2009—2012), всегда оказываясь в десятке лучших из более чем двадцати пяти участниц.

В 2012 году перешла в парное катание, где ей составил дуэт Ван Лэй, фигурист-парник, который уже имел опыт выступлений на чемпионатах мира, а также являлся медалистом чемпионата Китая. Их наставниками стали Яо Бинь и олимпийский чемпион Чжао Хунбо. На первом совместном национальном первенстве (2013) они попали на пьедестал, завоевав бронзовые награды. На следующий год пара остановилась в шаге от подиума, поскольку на чемпионате выступили все сильнейшие спортивные пары страны, и достаточно молодая пара Ван/Ван не сумела навязать борьбу лидерам сборной.

В сезоне 2014/2015 стартовали на двух этапах Гран-при, на которых получили бронзовые медали и попали в список запасных на финальный турнире серии. На национальном уровне при более слабом составе участников сумели улучшить прошлогодний результат и стали вице-чемпионами страны.

Соревновательный сезон 2015—2016 годов стал успешным для китайского дуэта. Сперва они стартовали на турнирах Гран-при в Америке и Китае, где финишировали пятыми и четвёртыми, соответственно. При этом на Cup of China 2015 установили личный рекорд в короткой программе и по сумме баллов. В конце декабря 2015 года на ежегодном чемпионате Китая уверенно завоевали золото, с преимуществом в более чем 39 баллов. Благодаря этому результату они были включены в состав сборной страны на чемпионат мира в Бостоне. Там Ван и Ван расположились на пятнадцатом месте.

На внутренних первенствах Сюэхань и партнёр продолжили финишировать на призовых местах. Так на чемпионате 2018 они замкнули тройку лучших, а в следующем сезоне во второй раз в совместной карьере завоевали серебро национального чемпионата.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Китая